Corn se poate referi la:

 Corn (arbust) - arbust cu lemnul foarte tare, cu flori galbene și cu fructe roșii, comestibile (Cornus mas)
 Corn (anatomie) - fiecare din cele două excrescențe osoase ce cresc pe osul frontal (fruntea) al animalelor rumegătoare.
 Corn (anatomie) - prin analogie, fiecare din cele patru organe tactile (pipăitoare) ale melcului. 
 Corn (limbaj de programare)
 Corn (produs alimentar)
 Corn (instrument) - instrument muzical de suflat pentru orchestre sau corn de suflat folosit la vânătoare pentru dat semnale.